«Зарваниця» — часопис для прочан, що виходив на Тернопільщині у 1933—1936 рр.

 Зарваниця  — пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці поблизу однойменного села Львівської області
Села:
 Зарваниця — Львівська область, Золочівський район
 Зарваниця — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року —  Теребовлянський район)

Див. також 
 Зарванці